Běleč, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Běleč, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Běleč, comune del distretto di Tábor, in Boemia Meridionale
Běleč nad Orlicí, comune del distretto di Hradec Králové, nella regione di Hradec Králové

Belec può anche riferirsi a:
Vid Belec, calciatore (portiere sloveno)